Макси́м Усти́нов:
 Устинов, Максим Игоревич (род. 1987) — российский футболист.
 Устинов, Максим Тимофеевич (1907—1985) — контр-адмирал ВМФ СССР.